Plaatsen in Slovenië:
Znojile (Tolmin)
Znojile (Zagorje ob Savi)
Znojile pri Krki
Znojile pri Studencu